Pieve di San Silvestro a Barberino di Mugello
 Pieve di San Silvestro a Larciano
 Pieve di San Silvestro a Lorenzaga, frazione di Motta di Livenza

Pagine correlate 
 Chiesa di San Silvestro